Си́ній хрест може означати:

 Синій хрест — зоозахисна організація у Великій Британії
 Синій хрест — позначення на німецьких хімічних снарядах у Першій світовій війні

Див. також 
 «Блакитний хрест» — фільм польського режисера Анджея Мунка (1955)